ACF Fiorentina (femminile) – sezione femminile dell'ACF Fiorentina, sorta nel 2015
 Associazione Calcio Femminile Firenze –  società calcistica femminile sorta nel 1979 e discioltasi nel 2015